Михаил Владимирович Красенков (фамилия при рождении — Азос, род. , Москва) — польский, ранее советский шахматист; гроссмейстер (1989),  старший тренер ФИДЕ (2012).

Биография 
Выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина по специальности «прикладная математика» (1985).

Первых успехов достиг в СССР: чемпион Грузии (1987); Всесоюзный турнир молодых мастеров (1988) — 3-5-е места. Первенство Вооруженных Сил СССР: 1986 — 2-е, 1987 — 2-3-е места. Чемпионат Москвы (1989) — 2-4-е места.

В 1992 году переехал в Польшу, в 1996 получил польское гражданство. Побеждал дважды на чемпионатах Польши (2000 и 2002) и 14 раз в составе клубных команд в командных чемпионатах страны. В 1996—2004 годах выступал за сборную Польши на шахматных Олимпиадах и в командных чемпионатах Европы (в 1997 году завоевал бронзовую, а в 1999 серебряную медаль на 1 доске). Обладатель Кубка Европы 1997 года в составе команды «Ладья» (Азов).

В 1997—2004 годах выступил во всех 5 чемпионатах мира ФИДЕ по нокаут-системе, лучшие результаты — выход в 5 круг (четвертьфинал) в Гронингене (1997) и в 4 круг (1/8 финала) в Триполи (2004).

Кубок мира по шахматам 2021 - выход в 3 круг.

В 2000 занимал 10-е место в мировом рейтинг-листе с рейтингом 2702.

Важнейшие успехи в наиболее крупных международных турнирах: Москва (мемориал М. Таля, 1992) — 1-3-е, Нью-Йорк (1997) — 1-2-е, Вильнюс (Мемориал В. Микенаса, 1997) — 1-е, Шанхай (турнир 16 категории ФИДЕ, 2001) — 1-3-е, Острава (турнир 16 категории ФИДЕ, 2007) — 1-е места, Москва (опен, 2014) — 1-4-е, Варшава (Мемориал М.Найдорфа, 2014) — 1-7-е.

Кроме того, занял или поделил первое место в крупных международных турнирах:

 Лиллафюред 1989 — I
 Будапешт 1989 — I—II
 Вена 1990 — I—VI
 Гаусдаль 1991 — I—II
 Катовице 1992 — I—II
 Метц 1993 — I—III
 Пардубице 1993 — I—V
 Лас-Пальмас 1993 — I—II
 Пардубице 1994 — I—II
 Стокгольм 1994/95 — I
 Стокгольм 1995/96 — I
 Асти 1996 — I
 Реджо-Эмилия 1996/97 — I
 Буэнос-Айрес 1998 — I—V
 Кутро 1999 — I
 Шанхай 2000 — I—II
 Барлинек 2001 — I—III
 Кавала 2001 — I—II
 Бад-Висзее 2001 — I—IV
 Вейк-ан-Зее 2002 (турнир B) — I
 Будапешт 2004 — I
 Флиссинген 2006 — I
 Вейк-ан-Зее 2007 (турнир C) — I
 Хельсингёр 2007 — I—V (c Г. Саркисяном, Э. Бергом, Н. Де Фирмианом, В. Малаховым)
 Мумбай 2008 — I—VI
 Хилверсюм 2009 — I—IV
 Флиссинген 2009 — I
 Стокгольм 2012/13 - I
 Флиссинген 2013 — I-IV
 Флиссинген 2014 — I-IV
 Портиччо 2017 - I
 Дакка 2021 - I

Другие высокие результаты в международных турнирах: Гастингс (1993/94) — II, Поляница-Здруй (1995) — II, Поляница-Здруй (1998, турнир 17 категории ФИДЕ) — III—VI, Памплона (1998/99) — II, Львов (2000, турнир 17 категории ФИДЕ) — II, Мерида (2005) — II

Успешно выступил в ряде соревнований по «быстрым» шахматам: Кубок СССР (1988) — I—II места (проиграл дополнительный матч Л. Юдасину — 1 : 2); чемпионат Европы (1988) — IV—VII места, международный турнир Ассоциации гроссмейстеров (Мурсия, 1990, с участием более 100 гроссмейстеров) — V—VI м., Кубок СССР (Львов, 1990 г.) — I, Кубок СНГ (Москва, 1991 г.) — I, открытый Кубок России (Москва, 1997 г.) -I.

Автор нескольких теоретических работ по шахматным дебютам.

Изменения рейтинга

Книги 
 The Open Spanish. Cadogan Books, London 1995, ISBN 1-85744-141-9
 The Sveshnikov Sicilian. Cadogan Books, London 1996, ISBN 1-85744-123-0
 Finding chess jewels. Everyman Chess, London 2013. ISBN 978-1-78194-154-6
 Learn from Michal Krasenkow. Thinkers Publishing, Landegem 2019,

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Михаила Красенкова на сайте OlimpBase.org
 Личная карточка Михаила Красенкова на сайте 365chess.com
 Биография М. В. Красенкова на сайте Федерации шахмат России

Шахматисты СССР
Шахматисты Польши
Шахматные гроссмейстеры
Шахматные теоретики
Русские эмигранты четвёртой волны в Польше